Bartheidel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bartheidel (1938–2006), deutscher Politiker
 Monica Bartheidel (1943–2012), deutsche Tischtennisspielerin und Palarympics-Siegerin